A fregata szó jelentései:

 a fregatt hajótípus olasz neve;
 a fregattmadárfélékhez tartozó rendszertani nem latin neve